Нина Борисовна Войцик (Чеблакова; род. 22 августа 1923) — советская шахматистка, мастер спорта СССР (1954) среди женщин. По профессии — библиотекарь.

Выступала за московский «ЦДСА». Многократная победительница первенств Москвы (1947, 1954, 1957 и 1959 — 1—2) и ЦС ДСО «Спартак» (1951, 1954, 1956, 1960, 1961). С 1945 участвовала в 12-ти первенствах СССР (VI, VIII, XII—XVII, XIX, XXI, XXVI—XXVII; лучшие результаты: в XIII — 6—7, XVI — 6, XIX — 7—9, XXI — 7—8, XXVII — 5—10). Успешно выступала в матче шахматисток СССР — Чехословакия (1954). В 1939 году Нина Чеблакова победила в сеансе Сэмюеля Решевского, на тот момент одного из сильнейших шахматистов мира.

Спортивные достижения

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты СССР